New Washington (Indiana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 New Washington (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 New Washington (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.